De Poolse voetbalclub Wisła Kraków speelt sinds 1967 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Wisła Kraków

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 90.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Wisła Kraków
Wisła Kraków